Вильфранш-де-Руэрг:

 Вильфранш-де-Руэрг — город на юге Франции, в департаменте Аверон.
 Вильфранш-де-Руэрг — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.
 Вильфранш-де-Руэрг — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.